Löss eller lus kan syfta på:
 Lössjord –  en lös vindavsatt avlagring som till största delen består av silt
 Djurlöss – en ordning i klassen insekter, vetenskapligt namn Phthiraptera
 Blodsugande löss – en underordning i ordningen djurlöss, vetenskapligt namn Anoplura
 Flatlus – en art i insektsordningen djurlöss som är en ektoparasit i områden med grov hårväxt hos människan, vetenskapligt namn Pthirus pubis
 Människolus – en gemensam beteckning för de två på människan parasiterande djurlössen huvudlus och klädlus
 Huvudlus – en lusart, som lever på människan i huvudets hårbotten
 Klädlus – en underart av människolusen
 Vägglus – en insekt som tillhör underordningen skinnbaggarna, inga egentliga löss men lever inomhus bland människor
 Bladlöss – en överfamilj av insekter i ordningern halvvingar, vetenskapligt namn Aphidoidea
 Löss (sång) – en sång till musikalen Kristina från Duvemåla 1995
 Lus – felaktighet i datorprogram, se Bugg (dator).
 LUS – en samarbetsorganisation för studentkårerna vid Lunds universitet, se Lunds universitets studentkårer